La temporada 1980-1981 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar la Real Sociedad amb 45 punts i empatant a punts amb el Reial Madrid.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Lliga de Campions: Real Sociedad
 Recopa d'Europa: FC Barcelona
 Copa de la UEFA: Valencia CF, Atlètic de Madrid, Reial Madrid
 Descensos: Real Murcia, UD Salamanca i UD Almería
 Ascensos: CE Castelló, Cadis CF i Racing de Santander

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1980
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola